Costeni se poate referi la:
 Localități din România:
 Costeni, Gorj			
 Costeni, Maramureș							
 Costeni, Prahova